Die Vanarama National League 2018/19 war die 9. Saison der National League. Die National League 2018/19 ist nach der Premier League, dem Championship, der League One und der League Two die fünfthöchste Fußballliga in England. Die Saison begann am 4. August 2018 und endete mit dem Finale der Aufstiegs-Play-offs am 11. Mai 2019.

Tabelle

Play-off-Spiele 

1in der Verlängerung

Einzelnachweise 

Fußballsaison 2018/19
2018